La competizione 10 km sprint maschile di biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali si è svolta il 14 febbraio al Whistler Olympic Park presso Vancouver, in Canada.

Risultati

Note 

10